Saban kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Saban, administrativ by, Jawa Tengah,

Mexiko 

 Saban, Mexiko, ort, Quintana Roo, José María Morelos, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar